Cañizal puede hacer referencia a:
 Cañizal de Rueda, localidad del municipio de Gradefes, provincia de León;
 Cañizal, municipio de la provincia de Zamora.